Саевич — славянская фамилия.
 Саевич, Григорий Ефимович (1936—2009) — советский и российский архитектор, член-корреспондент Международной академии архитектуры, лауреат Государственной премии СССР.
 Саевич, Мирослав (1956—2016) — польский футболист.
 Саевич, Платон Васильевич (1892—1956) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Саевич, Тимофей Александрович (1919—2003) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.